Con Cortes Generales puede hacerse referencia a a:
 las Cortes Generales, el órgano legislativo español vigente;
 las Cortes Generales, denominación historiográfica de la institución parlamentaria de la Monarquía Hispánica en el siglo , que se convocó únicamente en dos ocasiones, siguiendo los usos tradicionales de las Cortes de Castilla;
 las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación Portuguesa, primer parlamento portugués contemporáneo.